Mickey Mouse a donné son nom à de nombreux supports

 Publications
 , un comic strip américain sous licence de King Features Syndicate
 Mickey Mouse Magazine, trois publications différentes lancées par Kay Kamen entre janvier 1933 et 
 Mickey Mouse, un comic book américain de 1941 à 2017, chez plusieurs éditeurs
 Mickey Mouse Annual, une publication annuelle britannique lancée en 1930 de Fleetway Publications, stoppée en 2001
 Mickey Mouse Weekly, une publication hebdomadaire britannique de 1936 à 1957 de Willbank Publications
 , un comic book américain de 1990 à 1991 édité par de Disney Comics
 MM Mickey Mouse Mystery Magazine, une publication mensuelle italienne de 1999 à 2001

 Cinéma et télévision
 Mickey Mouse, la série de court métrage d'animation initiée en 1928
 Mickey Mouse, une série télévisée d'animation de 2013 à 2019
 The Mickey Mouse Club, plusieurs émissions de télévisions américaines
 Mickey Mouse Disco, une compilation de court métrage de 1980 et un album musical de 1979
 Mickey Mouse Clubhouse, le titre original de l'émission La Maison de Mickey

 Autres
 The Mickey Mouse March, générique de l'émission télévisée américaine The Mickey Mouse Club
 Mickey Mouse Revue, une attraction des parcs Disney
 Mickey Mouse Club, une association de fidélisation avec des événements autour du personnage
 Mickey Mousecapade, un jeu vidéo de 1987
 Mickey Mouse: The Computer Game, un jeu vidéo de 1989
 Mickey Mouse, un jeu vidéo de 1991